Töpfchen bezeichnet 

 einen Kindertopf
 ein Volumenmaß, siehe Töpfchen (Einheit)

Siehe auch:
 Töpfl